Carlton Barrett
Vanessa Carlton
Carlton House
Carlton Cuse
Carlton Cole
Carlton Centre
Carl Carlton
Jardins de Carlton
Frederick Carlton Lewis

Localidades
Carlton (Geórgia)
Carlton (Kansas)
Carlton (Minnesota)
Carlton (Oregon)
Condado de Carlton

Outros
Fort Carlton
Ritz-Carlton
Lotus Carlton
Se procura pela extinta marca de cigarros, consulte Dunhill

Desambiguação